Ги Викто́р Дюперре́ (; , Ла-Рошель — , Париж) — адмирал Франции, барон.

Биография 
Родился в знатной семье, был 22-м по счёту ребёнком. Образование получил в Collège de Juilly.

Поступив в морскую службу в 1791 году (в возрасте 16 лет на торговое судно, шедшее в Индию), в ноябре 1792 года начал служить в военно-морском флоте.

С июня 1796 по 1800 год находился в плену у англичан, по освобождении получив звание энсина.

В 1804 году получил звание лейтенанта флота, затем адъютанта морского префекта, 28 сентября 1806 года — командора.

При Наполеоне I несколько раз отличался в столкновениях с английскими кораблями, в том числе на Мартинике в 1808 году и во время битвы в Гранд-Порт 23 августа 1810 года, после чего он получил звание контр-адмирала в сентябре 1811 года. С 1812 по 1814 год Дюперре командовал французско-итальянским флотом Средиземноморья и Адриатики. Во время «ста дней» Наполеона в 1815 году был морским префектом Тулона.

После Реставрации Бурбонов на некоторое время покинул флот, но вернулся на службу в 1818 году.

В 1823 году способствовал взятию Кадиса во время войны с Испанией и 23 октября того же года получил звание вице-адмирала.

В 1827 году был назначен морским префектом Бреста.

5 февраля 1830 года был назначен командовать флотом, посланным против Алжира, за успехи в этом деле 16 июля того же года стал пэром Франции, в марте 1831 года был произведён в адмиралы Франции.

В октябре 1831 года был назначен главой Совета Адмиралтейства, 18 ноября 1834 года был назначен морским министром и министром колоний, лишился этих постов 6 сентября 1836 года, вновь получил их 12 мая 1839 года и лишился 29 февраля 1840 года, вернув, однако, себе пост морского министра 29 октября того же года.

6 февраля 1843 года вышел в отставку по состоянию здоровья, умер три года спустя. Имел большое количество военных наград.

Его имя впоследствии носили восемь кораблей французских ВМС.

Примечания

Литература 
 

Адмиралы Наполеона
Морские министры Франции
Министры колоний Франции
Имена, высеченные под Триумфальной аркой (Париж)